Кофе и сигареты — дебютный альбом группы «Сегодня ночью», выпущенный в 2002 году.

На песни «Герда, Икай», «Кофе и сигареты» и «Между роскошью и тоской» были сняты видеоклипы, демонстрировавшиеся на музыкальных телеканалах.

Список композиций 
 Эфир
 Герда, Икай
 Не удержаться
 Сигареты и кофе
 Сентиментальные дни
 Папарацци
 Между роскошью и тоской
 Мне легко
 Мои друзья
 Nevermind
 Сделано в Англии
 ? (Шоу-бизнес)

Литература 
 

Альбомы группы «Сегодняночью»
Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы CD Land Records